

Ейтенз — місто, штат Алабама
 Ейтенз — місто, штат Джорджія
 Ейтенз — місто, штат Іллінойс
 Ейтенз — місто, штат Мен
 Ейтенз — місто, штат Нью-Йорк
 Ейтенз — місто, штат Огайо
 Ейтенз — місто, штат Пенсільванія
 Ейтенз — місто, штат Теннессі
 Ейтенз — місто, штат Техас
 Ейтенз — місто, штат Вермонт
 Ейтенз — місто, штат Західна Вірджинія
 Ейтенз — селище, штат Луїзіана
 Ейтенз — селище, штат Мічиган
 Ейтенз — селище, штат Нью-Йорк
 Ейтенз Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Ейтенз Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Ейтенз — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Афіни (значення)